

Patronyme 

 Nicolas Abraham de La Framboisière (1560-1636), médecin chef des armées, professeur de médecine et conseiller du roi français.

Toponyme 

 La Framboisière, commune française du département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.